James Campbell, dit Jim Campbell, (né le  à Worcester, dans l'État du Massachusetts aux États-Unis) est un joueur professionnel américain de hockey sur glace

Carrière de joueur

Carrière internationale

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1988-1989 || Huskies de Northwood || H. S. ||12 ||12 ||8 ||20 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1989-1990 || Huskies de Northwood || H. S. ||8 ||14 ||7 ||21 ||8 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1990-1991 || Lawrence Academy || H. S. ||26 ||36 ||47 ||83 ||26 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1991-1992 || Olympiques de Hull || LHJMQ ||64 ||41 ||44 ||85 ||51 ||6 ||7 ||3 ||10 ||8
|-
|1991-1992 || États-Unis || CMJ ||7 ||2 ||4 ||6 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1992-1993 || Olympiques de Hull || LHJMQ ||50 ||42 ||29 ||71 ||66 ||8 ||11 ||4 ||15 ||43
|-
|1992-1993 || États-Unis || CMJ ||7 ||5 ||2 ||7 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1993-1994 || États-Unis || Équipe nationale ||56 ||24 ||33 ||57 ||59 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1993-1994 || États-Unis || JO ||8 ||0 ||0 ||0 ||6 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1993-1994 || Canadiens de Fredericton || LAH ||19 ||6 ||17 ||23 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1994-1995 || Canadiens de Fredericton || LAH ||77 ||27 ||24 ||51 ||103 ||12 ||0 ||7 ||7 ||8
|-
|1995-1996 || Canadiens de Fredericton || LAH ||44 ||28 ||23 ||51 ||24 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1995-1996 || Mighty Ducks d'Anaheim || LNH ||16 ||2 ||3 ||5 ||36 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1995-1996 || Bandits de Baltimore || LAH ||16 ||13 ||7 ||20 ||8 ||12 ||7 ||5 ||12 ||10
|-
|1996-1997 || Blues de Saint-Louis || LNH ||68 ||23 ||20 ||43 ||68 ||4 ||1 ||0 ||1 ||6
|-
|1996-1997 || États-Unis || CMJ ||4 ||0 ||0 ||0 ||2 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1997-1998 || Blues de Saint-Louis || LNH ||76 ||22 ||19 ||41 ||55 ||10 ||7 ||3 ||10 ||12
|-
|1998-1999 || Blues de Saint-Louis || LNH ||55 ||4 ||21 ||25 ||41 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1999-2000 || Moose du Manitoba || LIH ||10 ||1 ||3 ||4 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1999-2000 || Blues de Saint-Louis || LNH ||2 ||0 ||0 ||0 ||9 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1999-2000 || IceCats de Worcester || LAH ||66 ||31 ||34 ||65 ||88 ||9 ||1 ||2 ||3 ||6
|-
|2000-2001 || Canadiens de Montréal || LNH ||57 ||9 ||11 ||20 ||53 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2000-2001 || Citadelles de Québec || LAH ||3 ||5 ||0 ||5 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2000-2001 || États-Unis || CM ||9 ||2 ||2 ||4 ||12 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2001-2002 || Blackhawks de Chicago || LNH ||9 ||1 ||1 ||2 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2001-2002 || Admirals de Norfolk || LAH ||44 ||11 ||14 ||25 ||26 ||4 ||3 ||1 ||4 ||2
|-
|2002-2003 || Panthers de la Floride || LNH ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2002-2003 || Rampage de San Antonio || LAH ||64 ||16 ||37 ||53 ||55 ||1 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|2003-2004 || Wolves de Chicago || LAH ||41 ||10 ||13 ||23 ||41 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2003-2004 || Neftekhimik Nijnekamsk || Superliga ||2 ||0 ||0 ||0 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2004-2005 || Sound Tigers de Bridgeport || LAH ||46 ||8 ||12 ||20 ||64 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2004-2005 || Falcons de Springfield || LAH ||13 ||2 ||5 ||7 ||8 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2005-2006 || Lightning de Tampa Bay || LNH ||1 ||0 ||0 ||0 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2005-2006 || Falcons de Springfield || LAH ||32 ||12 ||12 ||24 ||24 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2005-2006 || Phantoms de Philadelphie || LAH ||35 ||12 ||17 ||29 ||46 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007 || HC Bâle Sharks || LNA ||8 ||2 ||3 ||5 ||12 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007 || HC Viège || LNB ||16 ||8 ||14 ||22 ||23 ||- ||- ||- ||- ||-

|285 ||64 ||75 ||136 ||268 ||14 ||8 ||3 ||11 ||18

Trophée

Championnat du monde junior

 Médaille de bronze en 1992

Ligue nationale de hockey

 Équipe d'égtoiles des recrues en 1996-97

Transactions 

 Le  : Échangé aux Mighty Ducks d'Anaheim par les Canadiens de Montréal en retour de Robert Dirk.

 Le  : Signe avec les Blues de Saint-Louis comme joueur autonome.

 Le  : Signe avec les Canadiens de Montréal comme joueur autonome.

 Le  : Signe avec les Blackhawks de Chicago comme joueur autonome.

 Le  : Signe avec les Panthers de la Floride comme joueur autonome.

 Le  : Signe avec les Wolves de Chicago comme joueur autonome.

 Le  : Signe avec les Islanders de New York comme joueur autonome.

 Le  : Signe avec le Lightning de Tampa Bay comme joueur autonome.

 Le  : Signe avec le HC Bâle Sharks comme joueur autonome.

 Le  : Signe avec le HC Viège comme joueur autonome.

Notes et références 

Naissance en février 1973
Naissance à Worcester (Massachusetts)
Joueur américain de hockey sur glace
Choix de repêchage des Canadiens de Montréal
Joueur des Canadiens de Fredericton
Joueur des Ducks d'Anaheim
Joueur des Bandits de Baltimore
Joueur des Blues de Saint-Louis
Joueur du Moose du Manitoba (LIH)
Joueur des Canadiens de Montréal
Joueur des IceCats de Worcester
Joueur des Citadelles de Québec
Joueur des Blackhawks de Chicago
Joueur des Admirals de Norfolk (LAH)
Joueur des Panthers de la Floride
Joueur du Rampage de San Antonio
Joueur des Wolves de Chicago (LAH)
Joueur du Neftekhimik Nijnekamsk
Joueur des Sound Tigers de Bridgeport
Joueur des Falcons de Springfield
Joueur du Lightning de Tampa Bay
Joueur des Phantoms de Philadelphie
Joueur du HC Bâle
Joueur du HC Viège
Attaquant de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1994